Guillonea scabra är en flockblommig växtart som först beskrevs av Antonio José Cavanilles, och fick sitt nu gällande namn av Ernest Saint-Charles Cosson. Guillonea scabra ingår i släktet Guillonea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
scabra